

Єнево () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Єнево () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Новий Пазар.